Koepchen ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Koepchen (1878–1954), deutscher Manager
 Hans Koepchen (1911–1955), deutscher Maschinenbau-Ingenieur und Manager
 Hans-Peter Koepchen (1939–1999), deutscher Rennfahrer und Rennwagen-Tuner